Il doppio dello Swiss Indoors Basel 2015 è un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Vasek Pospisil e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma Pospisil ha deciso di non prendere parte alla competizione. Zimonjić ha fatto coppia con Marcin Matkowski ma i due sono stati sconfitti nei quarti di finale da Alexander Peya e Bruno Soares.

Peya e Soares hanno poi vinto il torneo superando in finale Jamie Murray e John Peers per 7–5, 7–5.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (ritirati)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)

  Jamie Murray /  John Peers (finale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinale)

Qualificati 

  Treat Huey /  Henri Kontinen (primo turno)

Lucky Loser 

  Robin Haase /  Sergiy Stakhovsky (primo turno)

Wildcard 

  Adrien Bossel /  Marco Chiudinelli (primo turno)

  Henri Laaksonen /  Luca Margaroli (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Treat Huey /  Henri Kontinen (qualificati)

  Santiago González /  Philipp Oswald (primo turno)

Qualificati 

  Treat Huey /  Henri Kontinen

Lucky Loser 

  Robin Haase /  Sergiy Stakhovsky

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Swiss Indoors Open 2015
ATP World Tour 2015